Centurion může znamenat:

 Centurion (voják) – příslušník starověké římské armády
 Centurion (tank) – britský tank
 Centurion (film) – britsko-americký film z roku 2010 o římské IX. legii, režie Neil Marshall
 HMS Centurion (1911) – britská loď
 Centurion (Jihoafrická republika) – sídlo v Jihoafrické republice